Sebők György (1922–1999) Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
 Sebők György (1948–2022) labdarúgó (Rába ETO)
 Sebők György (1954) labdarúgó (Volán)
 Sebők György (1992) költő, zenész, terapeuta